Älgasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Älgasjö, Lilla sjö i Högsby kommun,  (6 ha)
Stora Älgasjö, Stora sjö i Högsby kommun,  (24,4 ha)
Älgasjön (Ekeberga socken, Småland), sjö i Lessebo kommun,  (26,2 ha)
Älgasjön (Ramkvilla socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (38,7 ha)
Älgasjön (Älghults socken, Småland, 632037-148753), sjö i Uppvidinge kommun,  (64,7 ha)
Älgasjön (Älghults socken, Småland, 632344-149314), sjö i Uppvidinge kommun,  (21,7 ha)
Älgasjön, Närke, sjö i Kumla kommun,

Se även
Älgsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn